Мир Абдул-Карим Бухари (; 2-я пол. XVIII века, Бухара — 1830, Константинополь) — персидский историк и путешественник.

Абдул-Карим Бухари принадлежал к бухарским сеидам, заведовал хозяйством при Мир Ала ад-Дине (1804). Он покинул родину в  году и отправился в составе посольской делегации в Константинополь. В  году им был написан краткий историко-географический обзор Центральной Азии, описывающий исторические события времён Ахмад-шаха Дуррани. В 1873—1874 годах этот труд на персидском языке был опубликован в Египте. В 1876 году был опубликован перевод на французский язык под названием «История Центральной Азии (Афганистан, Бухара, Хива, Коканд)» ().

Примечания

Литература 
 

Путешественники по алфавиту
Путешественники XIX века
Персидские историки
Родившиеся в Бухарском эмирате
Историки Бухарского эмирата
Послы Бухарского эмирата
Деятели культуры и искусства Узбекских ханств